Жёсткость — свойство подмногообразия  в евклидовом пространстве (или, более обще, в пространстве постоянной кривизны), заключающееся в том, что любая его изометрическая вариация (бесконечно малое изгибание) является тривиальной, то есть соответствующее её поле скоростей на  индуцируется полем Киллинга на . Вопрос о жёсткости подмногообразий — по существу вопрос о единственности решения системы дифференциальных уравнений, являющихся линеаризацией системы уравнений для изометричных изгибаний подмногообразия. В частности, если подмногообразие допускает нетривиальное изометрическое изгибание, то оно не является жёстким.

Примеры 
 Замкнутая строго выпуклая поверхность — жёсткая.
 Тор — жёсткий.
 Кусок плоскости с закрепленным краем — нежёсткий.
 Сферический сегмент , скользящий краем по плоскости, будет жёстким или нет в зависимости от того, меньше или больше  полусферы.
 Метрическое произведение  двумерных сфер  является жёстким в евклидовом пространстве  и нежёстким в .

Вариации 
Понятие жёсткости переносится также на многогранники, см. теорема Коши о многогранниках.

Дифференциальная геометрия и топология